Příjmení Baird nese více různých osobností:

 Chris Baird (* 1982) – severoirský fotbalový obránce
 John Logie Baird (1888–1946) – skotský inženýr a vynálezce prvního televizoru
 Stuart Baird (* 1947) – britský filmový střihač, producent a režisér
 Tadeusz Baird (1928–1981) – polský hudební skladatel a pedagog